Synaphobranchidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen ålartade fiskar (Anguilliformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synaphobranchidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Synaphobranchidae